A 2019-es rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon a női összetett bajnoki címszerzők kihirdetésére január 13-án, a nők 3000 méteres szuperdöntőjét követően került sor a hollandiai Dordrechtben.

Győztest négy versenyszám – az 1500, az 500 és 1000 méter, valamint a 3000 méteres szuperdöntő – legjobbjai között hirdettek.

Az aranyérmet a házigazdák versenyzője, az olimpiai bajnok Suzanne Schulting nyerte, ugyanakkor az orosz Szofija Proszvirnováé lett az ezüstérem, harmadikként pedig a világ- és Európa-bajnok brit Elise Christie zárt.

A magyaroknál Jászapáti Petra kilencedik, Bácskai Sára 12., míg – a mindössze 16 éves, és mindhárom távon a selejtezőben kiesett – Somogyi Barbara a 32. helyen végzett.

Eredmény

Jegyzetek

Források 
 

N